Savage River ist der Name folgender:

Flüsse:
 Savage River (North Branch Potomac River), in Maryland (USA)
 Savage River (Pieman River), Nebenfluss des Pieman River in Tasmanien, Australien
 Savage River (Teklanika River), im Denali County in Alaska (USA)

Orte:
 Savage River (Ort) in Tasmanien, Australien

Naturparks:
 Savage River State Forest in Maryland, Vereinigte Staaten
 Savage-River-Nationalpark in Tasmanien, Australien